Die B Grupa 1998/99 war die 50. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 8. August 1998 und endete am 29. Mai 1999.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die besten drei Mannschaften stiegen in die A Grupa auf. Die letzten vier Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1998 99
Fußballsaison 1998/99